

Пролетарка — село, Алтайський район, Східноказахстанська область
 Пролетарка — село, Бурлінський район, Західноказахстанська область
 Пролетарка — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область
 Пролетарка — село, Уланський район, Східноказахстанська область

Пролетарка — село, Алтайський район, Алтайський край
 Пролетарка — селище, Туринський міський округ, Свердловська область
 Пролетарка — селище, Червоногвардійський район, Оренбурзька область

Пролетарка — село, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район

 Пролетарка — колишня назва села Юр'ївка (Харківська область, Великобурлуцький район)
 Пролетарка — колишня назва села Челбурда (Херсонська область, Олешківський район)

Див. також 
 Пролетар
 Пролетарій
 Пролетарське